Пещера () — село в Солотвинской поселковой общине Тячевского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 104 человека. Почтовый индекс — 90571. Телефонный код — 3134. Код КОАТУУ — 2124482402.

Ссылки 
 Пещера на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области